Begoña Alberdi (Barcelona, 1964), soprano catalana 
 Cristina Alberdi Alonso (Sevilla, 1946) política i advocada andalusa que fou ministra del govern espanyol
 Jaume Alberdi i Cornet (Orleans, França, 1932 - San Pedro Sula, Hondures, 2001), actor i dramaturg nicaragüenc 
 Enrique Ayúcar Alberdi (Bilbao, 1966), futbolista basc que ocupava la posició de migcampista 
 Francisco José Ventoso Alberdi (Reinosa, 1982), ciclista espanyol
 Juan Bautista Alberdi (1810-1884) jurista i polític argentí